

Patronyme 

 Anne Guérette (1964-), femme politique québécoise ;
 Michelle Guerette (1980-), rameuse d'aviron américaine ;
  (1918-1997), homme politique canadien au Nouveau-Brunswick.